Tobitsch ist der Name folgender Orte:

  Tobitsch (Gemeinde Afritz), Ortschaft von Afritz am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
  Tobitsch (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten